Васи́лий Миха́йлович Петрово́-Соловово́ (8 января 1851, Тамбов — 5 июля 1908, Санкт-Петербург) — русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы от Тамбовской губернии.

Биография 
Происходил из старинного дворянского рода Петрово-Соловово. Сын Михаила Федоровича Петрово-Соловово (1813—1885), отставного полковника Кавалергардского полка, и Евдокии Васильевны Сухово-Кобылиной (1819—1896), сестры драматурга А. В. Сухово-Кобылина и первой русской художницы С. В. Сухово-Кобылиной. Брат Борис, генерал для поручений при Верховном Главнокомандующем, предводитель дворянства Рязанской губернии.

Крупный землевладелец Кирсановского и Тамбовского уездов Тамбовской губернии. Учился в Карлсруэ, затем окончил историко-филологический факультет Московского университета (1875). В 1878 году защитил кандидатскую диссертацию. После этого поселился в своем имении, участвовал в земском движении в Тамбовском уезде: избирался почётным мировым судьей (1880), гласным уездного земского собрания (1880), уездным предводителем дворянства (1887). Имел чин статского советника. Был постоянным участником всероссийского земского сельскохозяйственного съезда, входил в либеральный кружок «Беседа». Публиковался в газете Русские ведомости. Участник либерального движения Союз освобождения.

С 1905 года активно занимался политикой в составе «Союза 17-го октября»: был избран руководителем Тамбовского отделения партии, а в следующем году — членом Московского ЦК партии. В 1907 году был избран членом Государственной думы от Тамбовской губернии, стал председателем аграрной комиссии.

Был одним из основателей и первым председателем Тамбовского отделения Русского музыкального общества. Также стал основателем и членом попечительского совета Тамбовского музыкального училища. Благодаря пожертвованию Петрово-Соловово было построено здание училища в стиле модерн (по проекту Ф. А. Свирчевского).

Умер в 1908 году на пятьдесят восьмом году жизни. Газета «Русское слово» писала о его смерти:

… безвременная кончина одного из благороднейших членов фракции союза 17-го октября В. М. Петрово-Соловово, который своими выступлениями в Думе снискал любовь и уважение далеко за пределами круга своих политических единомышленников.

Усадьбы 
Владел имением в деревне Андриановка Тамбовской губернии. После революции оно было разграблено и разрушено. Другая усадьба Петрово-Соловово располагалась в селе Карай-Салтыково той же губернии.

Семья 

Жена (с 01.09.1878) — княжна Софья Александровна Щербатова (1856—1928; Москва), старшая дочь московского городского головы князя А. А. Щербатова. Родилась в Варшаве в Казимировском дворце, но выросла в Москве. По примеру родителей занималась благотворительностью, состояла членом совета Московского попечительства о бедных. Брак ее был удачным и в нем имела шесть детей:
 Михаил (1884—1906)
 Софья (1886—1902)
 Евдокия (1888—1896)
 Владимир (1895—1919), погиб под Царицыном.

Александр Васильевич Петрово-Соловово (9 мая/26 апреля 1893 — 1943) — сын Василия Михайловича Петрово-Соловово, закончил Московскую сельскохозяйственную академию, но в январе 1915 года ушел на фронт вместе с 12-м Земским санитарным отрядом. В январе 1916 был зачислен вольноопределяющимся в 1-ю батарею 52-й артиллерийской бригады. В 1920-х жил под Москвой на даче художника В. М. Бакшеева и работал в небольшой артели, поставляющей в Москву молоко. В октябре 1929 года арестован по статье 58-10, после двух с половиной месяцев пребывания в Бутырской тюрьме сослан в Кемь. Впоследствии был переведен в район Акмолинска для работы по специальности в тамошних совхозах. Во время Великой Отечественой работал переводчиком на оккупированной территории г. Обоянь, где спас партийное руководство. При эвакуации был арестован в г. Кирове, посажен в тюрьму.
 Анастасия (1897—1956), в замужестве Горнунг, детская поэтесса, прозаик.

Память 
В фойе Тамбовского музыкального училища была установлена мраморная мемориальная плита:

Настоящее здание трудами и заботами Василия Михайловича Петрово-Соловово сооружено по проекту архитектора Ф. А. Свирчевского в 1903 году при составе дирекции:
Председатель В. М. Петрово-Соловово
Товарищ председателя князь Н. Н. Чолокаев
Члены дирекции:
Е. В. Чичерина;
И. А. Гуаданини;
М. П. Колобов
Директор училища С. М. Стариков.

Сочинения 
 Личная земельная собственность по аграрной программе партии "Мирного обновления". — Тамбов, 1906.
 "Союз 17 октября", его задачи и цели, его положение среди других политических партий. — Москва, 1906.

Примечания

Ссылки 
 Московский университет и Тамбовский край 
 Информационно-туристический портал Тамбовщины
 Усадьба помещика В.М. Петрово-Соловово
 Сайт деревни Андриановки 

Василий Михайлович
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Публицисты Российской империи
Меценаты Российской империи
Тамбовские уездные предводители дворянства
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Октябристы